Alone in the Dark steht für:

 Alone in the Dark, Computerspiel-Reihe
 Alone in the Dark (Computerspiel 1992), erster Teil der Computerspiel-Reihe
 Alone in the Dark (Computerspiel 2008), fünfter Teil der Computerspiel-Reihe
 Alone in the Dark (2005), Film zum Computerspiel von Uwe Boll
 Alone in the Dark II (Film), deutscher Film zum Computerspiel von Michael Roesch und Peter Scheerer (2005)
 Alone in the Dark, Originaltitel von Zwei Stunden vor Mitternacht, US-amerikanischer Film von Jack Sholder (1982) 
 Alone in the Dark (1993), US-amerikanischer Kurzfilm von Donald W. Thompson 
 Alone in the Dark (2015), US-amerikanischer Kurzfilm von John E Seymore